Miejscowości w Czechach:
 Lípa – gmina w powiecie Havlíčkův Brod
 Lípa – stacja kolejowa w powyższym
 Lípa – gmina w powiecie Zlín
 Czeska Lipa – miasto w kraju libereckim
 Krásná Lípa – miasto w powiecie Děčín
 Lípa nad Orlicí – gmina w powiecie Rychnov nad Kněžnou

Zobacz też:
 Lipa (ujednoznacznienie)